Журньяк () — коммуна во Франции, департамент Верхняя Вьенна
 Журньяк () — коммуна во Франции, департамент Дордонь